A 2022-es UAE Tour a sorozat történetének negyedik, a 2022-es UCI World Tour első versenye. A Koronavírus-járvány miatt elmaradt a Tour Down Under, így az World Tour első versenye lett az UAE Tour. A WorldTeam csapatok közül a Cofidis nem indult. Az Alpecin-Fenix saját jogán, a Bardiani és a RusVelo szabadkártyával szerepelhetett. A győzelmet a címvédő Tadej Pogačar szerezte meg.

Indulók

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

A sík szakaszon sprintbefutó döntött.

2. szakasz

A szakasz során kialakult szökésben három Gazprom-RusVelo versenyző is ott volt, akik Dmitrij Sztrahovot akarták a pontversenybeli első helyhez segíteni. A szökevény csoportot végül befogták. A mezőnyhajrát Mark Cavendish nyerte meg.

3. szakasz

Az időfutamon a svájci Bissegger legyőzte a vb címvédő Filippo Gannát és ezzel az összetett verseny élére állt.

4. szakasz

A hegyi befutóval végződő szakaszon a címvédő Pogačar győzött, aki az összetettben is első helyre került, két másodperccel megelőzve Gannát.

5. szakasz

A sík szakaszon mezőnybefutó döntött. Philipsen második szakaszgyőzelmét szerezte.

6. szakasz

Egy hatfős szökésnek a célig kitartott az előnye. A győzelmet a 19 éves Mathias Vacek szerezte meg.

7. szakasz

A hegyi befutós szakaszt Pogačar nyerte, aki ezzel az összetettben megvédte a tavalyi első helyét.

Összegzés

 A második szakaszon Sam Bennett -aki harmadik volt a pontversenyben- viselte a zöld trikót, mert az első Jasper Philipsen hordta a piros mezt, mint az összetettben vezető és a második Dmitrij Sztrahov viselte a fekete trikót, mint a sprintversenyben vezető. Ugyanebből az okból Mark Cavendish viselte a zöld trikót a 3. szakaszon.
 A második és a harmadik szakaszon Xandres Vervloesem -aki második volt a fiatalok versenyében- viselte a fehér mezt, mert az első Jasper Philipsen viselte a piros trikót mint az összetettben vezető.
 A negyedik szakaszon Tadej Pogačar -aki második volt a fiatalok versenyében- viselte a fehér trikót, mert az első Stefan Bissegger viselte a piros trikót mint az összetettben vezető.
 Az 5–7. szakaszon João Almeida -aki második volt a fiatalok versenyében- viselte a fehér trikót, mert az első Tadej Pogačar wore viselte a piros trikót mint az összetettben vezető.

Végeredmény

Jegyzetek

UAE Tour4